El acrónimo ULA puede referirse a:

Universidades
 Universidad de los Lagos de Chile.
 Universidad de Los Andes de Venezuela, fundada en 1785 y ubicada en Mérida.
 Universidad de los Andes de Colombia, fundada en 1948 y ubicada en Bogotá.
 Universidad de los Andes de Chile, fundada en 1989, ubicada en Santiago de Chile.
 Universidad Peruana Los Andes, fundada en 1983 y ubicada en Huancayo.
 Universidad de Los Andes Fútbol Club
 Universidad Laboral de Alcalá, fundada en 1966, ubicada en Alcalá de Henares, Madrid (España).
 Universidad Latinoamericana, en la Ciudad de México.

Miscelánea 
 Uncommitted Logic Array, tipo de microchip.
 United Launch Alliance, empresa conjunta de Lockheed Martin Space Systems y Boeing Defense, Space & Security.

Acrónimos